Kiinaalinnguaq bezeichnet:
 Kiinaalinnguaq (Insel, Paamiut), Insel im Distrikt Paamiut, Grönland
 Kiinaalinnguaq (Insel, Sisimiut), Insel im Distrikt Sisimiut, Grönland